Katainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Elsi Katainen (née en 1966), femme politique finlandaise
Jyrki Katainen (né en 1971), homme d'État finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois